Lorenzen se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Sievert Lorenzen
 Marcus Lorenzen